Miejscowości:
 Corry (Pensylwania)

Osoby:
 Corry Brokken
 Corry Evans
 Henry Lowry-Corry
 Corry Vreeken

Okręty:
 USS Corry
 USS Corry (DD-463)